Itatí puede referirse a:

 Itatí, localidad de la Argentina;
 Itati, localidad de Brasil;
 el departamento Itatí, división administrativa de la provincia de Corrientes;
 la Virgen de Itatí, una advocación mariana de extendido culto en Argentina;
 la Basílica de Itatí construida en Itatí, Corrientes, Argentina, en honor a la Virgen de Itatí;
 Itatí, nombre de pila femenino.